Osoby:
 Christian Mehlis – niemiecki historyk
 Eduard Mehlis – niemiecki lekarz

Zobacz też:
 Melis
 Zella-Mehlis